Cette page recense la liste des attentats islamistes qui ont eu lieu en Suède.

Liste 
L'attentat du 7 avril 2017 à Stockholm est le plus meurtrier de toute l'histoire du terrorisme en Suède (5 victimes).

Attaque avec blessés

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des attentats islamistes meurtriers en Allemagne
 Liste des attentats islamistes meurtriers en Autriche 
 Liste des attentats islamistes meurtriers en Belgique
 Liste des attentats islamistes meurtriers au Danemark
 Liste des attentats islamistes meurtriers en Espagne
 Liste des attentats islamistes meurtriers en Finlande
 Liste des attentats islamistes meurtriers en France 
 Liste des attentats islamistes meurtriers aux Pays-Bas 
 Liste des attentats islamistes meurtriers au Royaume-Uni
 Liste des attentats islamistes meurtriers en Turquie
 Terrorisme islamiste
 Liste d'attaques terroristes islamistes
 Liste d’attentats meurtriers
 Liste d'attentats de la guerre d'Irak
 Liste d'attentats de la guerre civile syrienne
 Liste d'attentats liés à la guerre d'Afghanistan
 Massacres et attentats pendant l'insurrection de Boko Haram
 Liste d'attentats de la guerre du Mali

Suede
Liste en rapport avec la Suède